Prolog kan syfta på

 Prolog – inom litteratur ett förord
 Prolog (lajvkonvent) – ett svenskt lajvkonvent
 Prolog (ort) – en ort i Bosnien och Hercegovina
 Prolog (programspråk) – ett programmeringsspråk

Se även
 Prologue